Andy Murray é o atual campeão, mas perdeu nas quartas de final para Stanislas Wawrinka. Rafael Nadal conquistou o título, derrotando Novak Djokovic na final por 6–2, 3–6, 6–4, 6–1.

Cabeças de chave

 Novak Djokovic (Final)
''' Rafael Nadal (Campeão)
 Andy Murray (Quartas de final)
 David Ferrer (Quartas de final)
 Tomáš Berdych (Quarta rodada)
 Juan Martín del Potro (Segunda rodada)
 Roger Federer (Quarta rodada)
 Richard Gasquet (Semifinais)
 Stanislas Wawrinka (Semifinais)
 Milos Raonic (Quarta rodada)
 Kei Nishikori (Primeira rodada)
 Tommy Haas (Terceira rodada)
 John Isner (Terceira rodada)
 Jerzy Janowicz (Primeira rodada)
 Nicolás Almagro (Primeira rodada)
 Fabio Fognini ''(Primeira rodada)

<ol start="17">
 Kevin Anderson ''(Segunda rodada)
 Janko Tipsarević ''(Quarta rodada)
 Tommy Robredo ''(Quartas de final)
 Andreas Seppi ''(Terceira rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Quartas de final)
 Philipp Kohlschreiber ''(Quarta rodada)
 Feliciano López ''(Terceira rodada)
 Benoît Paire ''(Primeira rodada)
 Grigor Dimitrov ''(Primeira rodada)
 Sam Querrey ''(Segunda rodada)
 Fernando Verdasco ''(Primeira rodada)
 Juan Mónaco ''(Primeira rodada, desistiu)
 Jürgen Melzer ''(Primeira rodada)
 Ernests Gulbis ''(Primeira rodada)
 Julien Benneteau ''(Terceira rodada)
 Dmitry Tursunov ''(Terceira rodada, desistiu)

Qualificatório

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Chave de simples

S
US Open - Simples masculino